Niños Héroes steht für:

 Niños Héroes (Nationalhelden),  mexikanische Nationalhelden, siehe Mexikanisch-Amerikanischer Krieg #Die Niños Héroes

Orte in Mexiko:
 Niños Héroes (La Concordia) in Chiapas
 Niños Héroes (Maravilla Tenejapa) in Chiapas
 Niños Héroes (Morelos)
 Niños Héroes (Veracruz)